Дроздо́в — грузовая железнодорожная станция Владивостокского отделения Дальневосточной железной дороги. Расположена в Спасском районе Приморского края в посёлке при станции Дроздов. Электрифицирована. Остановочный пункт Транссибирской магистрали на отрезке Иркутск — Владивосток.

История 
Названа в честь инженера-путейца Дроздова, принимавшего участие в строительстве Уссурийской железной дороги.

География 
Железнодорожная станция расположена на Транссибе между станциями ДВЖД Ружино и Спасск-Дальний.

Расстояние до станции Спасск-Дальний (на юг) около 24 км.

Автомобильная дорога к станции Дроздов идёт на запад от автотрассы «Уссури» через сёла Анненку и Александровку, расстояние до трассы «Уссури» около 10 км, расстояние до районного центра Спасск-Дальний (на юг по автотрассе «Уссури») около 30 км.

Примечания

Ссылки 
 Дальневосточная железная дорога ОАО «РЖД» 
 Железнодорожный справочник по структуре железных дорог России и стран бывшего СССР.

Станции Владивостокского региона Дальневосточной железной дороги